St.-Antonius-Basilika steht für:

 St.-Antonius-Basilika (Buenos Aires), Kirche im Stadtviertel Villa Devoto, Buenos Aires, Argentinien
 St.-Antonius-Basilika (Rheine), neoromanisches Kirchengebäude in Rheine-Eschendorf, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 St.-Antonius-Basilika (Santos), römisch-katholische Kirche im Viertel Embraré der Stadt Santos, Bundesstaat São Paulo, Brasilien